1-я Краснознамённая возду́шная а́рмия (1-я ВА) — оперативное объединение Фронтовой авиации, предназначенное для решения боевых задач (ведения боевых действий) во взаимодействии (в совместных операциях) с другими видами Вооружённых сил СССР Дальневосточного военного округа, а также проведения самостоятельных воздушных операций.

История формирования 
1-я воздушная армия, существовавшая в годы Великой Отечественной войны в 1949 году была переименована в 26-ю воздушную армию.

Второе формирование 1-й воздушной армии было начато в 1957 году на базе 29-й воздушной армии и 54-й воздушной армии.

1-я воздушная армия 30 апреля 1975 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена Орденом Красного Знамени.

Вошла в состав ВВС России.

В связи с проводимой реформой Вооружённых сил 1 мая 1998 года была переименована в 11-ю армию ВВС и ПВО.

Наименование 
 1-я воздушная армия
 1-я Краснознамённая воздушная армия (с 30 апреля 1975 года)

Подчинение

Боевой состав армии

Командующие 
В различные годы должности командующего армией исполняли:
 Генерал-лейтенант авиации Василий Васильевич Степичев, 01.04.1957 — 04.1958
 Генерал-лейтенант авиации Данкевич Павел Борисович, 04.1958 — 04.1961
 Генерал-лейтенант авиации Жуковский Сергей Яковлевич, 04.1961 — 01.1964
 Генерал-лейтенант авиации Гайдаенко Иван Дмитриевич, 01.1964 — 11.1967
 Генерал-лейтенант авиации Кирсанов Пётр Семёнович, 11.1967 −12.1970
 Генерал-лейтенант авиации Балаганский Олег Александрович, 12.1970 — 05.1972
 Генерал-лейтенант авиации Базанов Петр Васильевич, 05.1972 — 04.1974
 Генерал-лейтенант авиации Панькин Валентин Епифанович, 04.1974 — 12.1979
 Генерал-лейтенант авиации Стрижаков Анатолий Ефимович, 12.1979 — 06.1982
 Генерал-лейтенант авиации Закревский Александр Николаевич, 06.1982 — 12.1984
 Генерал-лейтенант авиации Буланкин Виктор Фёдорович, 12.1984 — 05.1988
 Генерал-лейтенант авиации Малюков Анатолий Иванович, 05.1988 — 10.1990
 Генерал-лейтенант авиации Козлов Виктор Фёдорович, 10.1990 — 12.1993
 Генерал-лейтенант авиации Козлов Виктор Петрович, 12.1993 — 03.1997
 Генерал-лейтенант авиации Барсуков Аркадий Николаевич, 03.1997 — 06.1998

Базирование 
 штаб армии располагался в Хабаровске

Участие в боевых действиях 
Участие в боевых действиях не принимала

Примечания

Литература

Источники 
 Michael Holm. The Luftwaffe, 1933-45

Воздушные армии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1957 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1998 году
История Дальнего Востока